Михаи́л Миха́йлович Плато́нов:
 Платонов, Михаил Михайлович (род. 1950) — советский и российский художник театра.
 Платонов, Михаил Михайлович (1966—2012), известен под прозвищем Платон — российский криминальный авторитет, вор в законе.